Bakewell (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Bakewelltaart, een Engels gebak
 Bakewell pudding, een Engels nagerecht

Personen 
 Charles Montague Bakewell (1867–1957), Amerikaans politicus 
 Claude I. Bakewell (1912–1987), Amerikaans politicus
 Frederick Bakewell (1800–1869), Engels natuurkundige en uitvinder
 Joan Bakewell (1933), Engels tv-journalist, schrijver en lid van het House of Lords
 Robert Bakewell (1725–1795), Engels landbouwkundige
 Robert Bakewell (1767–1843), Engels geoloog
 Sarah Bakewell (1963), Engels schrijver en hoogleraar
 William Bakewell (1888–1969), Amerikaans ontdekkingsreiziger
 William Bakewell (1908–1993), Amerikaans acteur